Messier 68, een Messier-object
 Een verkeersweg:
 M68 (Denemarken), zie Messemotorvejen